Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Teacher e Butch Walts che hanno battuto in finale Anand Amritraj e John Austin 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Raúl Ramírez /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Gene Mayer (primo turno)

 Ilie Năstase /  Adriano Panatta (secondo turno)
 Pat Du Pré /  Tim Gullikson (secondo turno)
 Rod Frawley /  Francisco González (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1980